Adolfo I de Nassau — rei dos Romanos e da Germânia
Adolfo III, Conde de Mark
Adolfo I, Duque de Cleves — ou Adolfo IV, Conde de Mark
Adolfo, Grão-Duque de Luxemburgo — duque de Nassau e quarto grão-duque de Luxemburgo
Adolfo I de Schwarzenberg — príncipe de schwarzenberg da Austria
Adolfo (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história